Шоу-группа «Доктор Ватсон» — советский и российский вокальный коллектив, выступающий в таких жанрах как: поп, бит.
В основном, «Доктор Ватсон» исполняет попурри на популярные песни прошлых лет, а также оригинальные песни различных авторов («Пароход» Леонида Утёсова, «О чём плачут гитары» ВИА «Норок» и другие) и кавер-версии популярных иностранных песен — «Yellow River» (Жёлтая река) перепета советским вокально-инструментальным ансамблем «Дубы — колдуны», как «Толстый Карлсон», «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солнца»), «Girl» («Девушка»), «Baby, You Can Drive My Car» («Старенький автомобиль»), «Venus» («Шизгара») и другие.

История

1985—1999 
Первоначально, в 1985 году, группа называлась «Сюрприз» и это название как нельзя лучше подходило к новой и непривычной для эстрады того времени жанровой направленности шоу-группы, когда песня облекается не только в музыкальную, но и пластическую форму. К тому же выбранный стиль «ретро» был абсолютно нехарактерен для того времени и оказался тогда настоящим сюрпризом и мужской квартет в ярких костюмах произвёл настоящий фурор.

Замысел создания вокального шоу-квартета с элементами театрализации в стиле «ретро» принадлежит Георгию Мамиконову и Виктору Камашеву, работавшим в то время в ВИА «Верные друзья». К проекту присоединились Тимур Миронов, Виктор Грошев (ВИА «Ровесники»). За плечами всех участников группы до прихода в этот коллектив был большой творческий опыт, работа в известных коллективах.

В июне 1986 года в телепередачах «Утренняя почта» и «Вокруг смеха» состоялась премьера песни композитора А. Слизунова «Доктор Ватcон», ставшей первым хитом группы. В том же году «Сюрприз» был принят в Московскую областную филармонию. Начались гастрольные туры коллектива по стране с популярными исполнителями, такими как Г. Хазанов, С. Ротару, А. Вески.

В марте 1988 года записано первое попурри — «Королева Красоты». С этого момента визитной карточкой ансамбля стали искрометные попурри из шлягеров, составляющих «золотой фонд» советской песенной эстрады 1940-х — 1970-х годов.

На фестиваль в польском городе Белостоке в 1989 году группа отправилась под именем «Доктор Ватсон». Новое имя послужило отправной точкой для настоящих творческих побед, большой популярности и огромной зрительской любви.

В начале шоу-группа «Доктор Ватсон» записала на фирме «Мелодия» необычный диск-гигант из двух виниловых пластинок. На одной было девять новейших попурри, а на второй — шестнадцать популярных советских песен из кино в аранжировках Е. Слизунова и А. Мясникова. В каждый конверт был вложен лист с текстами всех представленных песен; это было первое караоке в нашей стране (не случайно много лет спустя один из столичных караоке-клубов назвали «Доктор Ватсон»). Жанр попурри обрёл новые формы благодаря оригинальным аранжировкам — своеобразным «ноу-хау» группы.
Выходу двойного альбома был посвящён фильм-концерт «Хорошо!»; в фильм вошли попурри «Хорошо», «Огонёк», «Королева красоты», «Лада» и «Август».

В 1994 году на фирме RDM вышел в свет первый CD группы, «Хорошо!».
В сентябре в группу пришел новый солист — лауреат Международного фестиваля Сопот-92 Игорь Браславский.

В этом составе «Доктор Ватсон» получил заслуженное признание, все участники группы были удостоены высокого звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

В августе 1995 года шоу-группе было присвоено звание «Лауреата Премии Правительства Москвы» за благотворительную деятельность и концертные программы последних лет.
С 1995 года начались ежегодные гастроли группы в США.

В рамках празднования Москвы ретро-театром «Доктор Ватсон» был проведен уникальный фестиваль «Звезды Ретро» с беспрецедентным составом исполнителей.

В своей гастрольной жизни артисты не обходили «горячие точки»: Афганистан, Баку, Душанбе, Белград.

1998 год. Состоялся гала-концерт в БКЗ «Октябрьский» длительностью пять часов из 4 отделений, составленный из 40 попурри.

Август 1998 г.- Благотворительная акция «Москва — любовь моя» в ЦКП и о им. Горького, проведённая в помощь по сбору средств ликвидации последствий урагана.

Октябрь Прием участников группы в члены Международного «Детектив — клуба»

Декабрь — Гала-концерт в БКЗ «Октябрьский» длительностью пять часов из 4 отделений, составленный из 40 попурри.

В репертуаре «Доктора Ватсона» около 100 попурри, в которых использовано более 700 фрагментов песен. Среди созданных композиций есть жанровые, тематические («Космическая», «Морская», «Спортивная», «Школьная» и др.), авторские (из песен И.Дунаевского, А.Зацепина, Н.Богословского, Ю.Саульского, Д.Тухманова, О.Иванова, В.Добрынина, А.Бабаджаняна и др.) «Доктор Ватсон» осваивает все новые песенные пласты, тем самым создавая антологию песен «Золотой середины» XX века. Примечательно то, что музыканты часто «открывают» для слушателей лучшие песни прошедших лет, которые в противном случае могли оказаться забытыми навсегда.

1999 год 
Январь 1999 года. ГЦКЗ «Россия». Сольная концертная программа «Старое кафе».

Февраль 1999 — большой концертный тур по городам США.

Май Участие в озвучивании ролей героев мультфильма «Новые Бременские».

Июнь Создание первого видеоклипа на песню «Зимний вечер» (Стихи А.Пушкина, Музыка А.Яковлева), посвященного 200-летию А.Пушкина и участие в юбилейных торжествах.

Ноябрь Победа в телевизионной музыкально-развлекательной программе «Музыкальный Ринг».

2000 год 
15-летие группы «Доктор Ватсон». Год начался с участия в телепрограмме «Песня года» с композициями «Песни века» и «Юбилейная»(по заказу ОРТ). Серия юбилейных концертов по стране и за рубежом завершилась заключительными концертами в конце года на сценах БКЗ «Октябрьский» (г. Санкт-Петербург) и ГЦКЗ «Россия», где была представлена новая программа «Золотая коллекция» (телеверсия показана по ТВЦ). К 15-летнему юбилею выпущены новые CD: «О чем плачут гитары», «Юбилейный»

2003 год

Гранд-премия «Киноватсон», идею учреждения которой Г. Мамиконовым как награды мастерам музыкального, песенного и исполнительского искусства в отечественном кинематографе поддержали режиссер А. Гарнизов и драматург А. Инин, как итог масштабной работы по популяризации песен прошлых лет, многие из которых пришли именно из кино.
Первая церемония награждения состоялась в 2003 году в развлекательном комплексе Golden Palace прошла презентация альбома и видеоверсии первой церемонии вручения премии «Киноватсон».

2 декабря 2003 г. в ГЦКЗ «Россия» прошла Вторая церемония вручения ежегодной гранд-премии «Киноватсон», посвященной героической истории России в кинематографе и ежегодно вручается композиторам, поэтам и исполнителям песен, звучавших в отечественных фильмах за всю долгую историю нашего кинематографа, тем, чьи имена уже давно и заслуженно вписаны золотыми буквами в историю отечественной культуры. Приз представляет собой выполненную в металле киноленту, изящно изогнутую в фигурку скрипичного ключа, его авторы — художник Александр Гримм и скульптор Сергей Микульский.

Декабрь — Санкт-Петербург. Концертная программа «300 песен тебе, Питер», посвященная юбилею Санкт-Петербурга.

2004 год 
Апрель. Группа отправляется на гастроли в Израиль, где за 17 дней дала 13 концертов в разных городах страны..

Май. В Академии Управления МВД РФ состоялся Торжественный прием участников группы «Доктор Ватсон» в члены Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Профессорами этого учреждения «ватсоны» были награждены почетными медалями «за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры». Так, Георгий Мамиконов удостоился медали Петра Великого II степени, остальные участники группы — III степени.

Группу покидает один из солистов — Игорь Браславский. На смену ему приходит Владимир Куклин, известный по работе в таких ВИА, как «Пламя», «Поющие сердца», группе «Лесоповал».

Ноябрь. В ГЦКЗ «Россия» состоялась III ежегодная церемония вручения Национальной гранд-премии «Киноватсон».

Декабрь. БКЗ «Октябрьский» Концертная программа «10 лет с тобой, Питер».

2005 год 
Март В группе новый солист — Виктор Щедров, ранее работавший в группе Рецитал театра А.Пугачевой.

Сентябрь. На Площади Звезд перед ГЦКЗ «Россия» состоялась торжественная церемония закладки именной Звезды группы «Доктор Ватсон».

В концертном зале «Россия» состоялся концерт «20 лет вместе» в честь юбилея.

Группа совершила гастрольный тур по городам Северной Америки — Чикаго, Милуоки и Нью-Йорк.

Ноябрь. Юбилейные концерты в санкт-петербургском БКЗ «Октябрьский».

Новогодний приём у президента РФ. КДС концерт.

2006 год 
Март. КЦ «Меридиан». Сольная программа «Золотая коллекция Доктора Ватсона».

29 марта в московском Доме кино состоялась IV торжественная церемония вручения премии «КиноВатсон».

Май. Гастроли по Израилю.

2 июня 2006 года Президентом РФ был подписан указ о присвоении солисту группы, Заслуженному артисту России, Георгию Мамиконову нового почетного звания — Заслуженного деятеля искусств.

9 июня. Президент-отель. Торжественная Церемония вручения Первой Национальной Общественной Премии в области меценатства и благотворительности «Добрый Ангел», лауреатами которой стала группа «Доктор Ватсон».

Июль. Концертное выступление на саммите президентов стран СНГ.

В Продюсерском центре «Доктор Ватсон» в ноябре 2006 года была организована детская эстрадная студия «Ватсон Джуниор» под руководством Ю. Мамиконовой и И. Янцева; основные цели студии — получение детьми профессиональных знаний по следующим дисциплинам: вокал, хореография, сольфеджио, актерское мастерство, а также создание концертирующего коллектива.

2007 год 
Июль Юрмала. Сольный концерт на Международном фестивале «Легенды Ретро».

«Музыка мирового кино» — ежегодная премия «Киноватсон»

2008 год 
Январь В группе появился новый солист — Владимир Овчаров.

«Киностудии Союзных республик» — ежегодная премия «Киноватсон»

24 апреля. Дом Кино. Юбилейный «Киноватсон».

2009 год 
«КиноДетство» — ежегодная премия «Киноватсон»

2010 год 
65-летие Победы в С.-Петербурге — ежегодная премия «Киноватсон» .

Сегодня в репертуаре многих эстрадных исполнителей есть песни, которые возродил к новой жизни «Доктор Ватсон».
Композитор Юрий Саульский высоко оценил коллектив: «Шоу-группа „Доктор Ватсон“ делает благороднейшее дело, воскрешая к жизни песенную классику — феномен отечественной музыкальной культуры».
Исполняя песни из репертуаров мэтров советской и зарубежной эстрады, артисты напоминают нам о них, а также хранят память об ушедших. В своём творчестве они являются как бы островком советской музыкальной культуры.

28 июня 2021 года скончался один из основателей группы Георгий Мамиконов, который более 35 лет был ее бессменным руководителем.

Дискография

Группа «Сюрприз» 
 В гостях у «Доктора Ватсона» (1987, магнитоальбом)
 В гостях у «Доктора Ватсона» (1988, винил)

Группа «Доктор Ватсон» 
 Хорошо (1991)
 Снова хорошо (1995)
 Лучшие песни нашей Родины (1995)
 Хорошо. Новая версия (1996; новая версия альбома 1991 года с двумя новыми треками — попурри «Прощальная» и «Победная»)
 Сюрприз Доктора Ватсона (1996)
 Сюрприз (1996)
 Доктор Ватсон в Нью-Йорке (1996)
 Снова хорошо (1996)
 Москва — любовь моя (1997)
 Просто хорошо (1997)
 Слушай, Ленинград (1998)
 Лучшие песни нашей родины 4 (1999)
 Музыкальный глобус (1999)
 Привет, Америка! (1999)
 Музыкальный глобус (1999)
 Вокруг света (2000)
 О чем плачут гитары (2000)
 Музыкальный глобус-2 (2000)
 Юбилейный (2001)
 Лучшие песни нашего кино (2003)
 Россия героическая (2004)
 Звезда по имени Ватсон (2005)
 Юбилейный вызов (2005)
 Лучшие песни нашего кино (2006)
 20 лет вместе (2006 — совместно с Феликсом Царикати (песня «Шаланды, полные кефали»), Аркадием Аркановым (попурри «О, Сан-Луи»), Валерием Сюткиным (песня «Чёрный кот»), Вячеславом Добрыниным (попурри «На земле живёт любовь») и другими)
 Любимые песни. RU (2007)

Клипы

Группа «Сюрприз» 
 1986 — «Футбольная песенка»
 1988 — «Ход конем»

Группа «Доктор Ватсон» 
 2000 — «Три банана»
 2001 — «Шизгара»
 2002 — «Эй, мамбо»
 2017 — «Чёрный кот»

Фильмография 
 1992 — «Хорошо!» (фильм-концерт)

Состав 
 Тимур Миронов (с 1985 года)
 Виктор Щедров (с 2005 года)
 Евгений Финадеев (май 2018 года)
 четвертый участник группы (с сентября 2021 года) до сих пор не представлен аудитории.

Бывшие участники 
 Георгий Мамиконов (1985—2021) — умер 28 июня 2021 года
 Виктор Камашев (1985—1989)
 Виктор Грошев (1985—2007)
 Игорь Иванников (1989—1994)
 Игорь Браславский (1994—2004)
 Владимир Куклин (2004—2005)
 Владимир Овчаров (2008— май 2018)

Премия «КиноВатсон» 
В 2003 году группа учредила Гранд-премию «КиноВатсон», которая присуждается за выдающийся вклад в создание музыки для кино.
Среди лауреатов премии (по алфавиту):

 Гарри Бардин
 Александр Басилая
 Никита Богословский
 Ролан Быков
 Аида Ведищева
 Узеир Гаджибеков
 Онегин Гаджикасимов
 Леонид Гайдай
 Евгений Гинзбург
 Григорий Гладков
 Лариса Голубкина
 Исаак Дунаевский
 Александр Журбин
 Владимир Зельдин
 Александр Кавалеров
 Елена Камбурова
 Эдмонд Кеосаян
 Юлий Ким
 Иосиф Кобзон
 Майя Кристалинская
 Евгений Крылатов
 Платон Майборода
 Наум Олев
 Георг Отс
 Раймонд Паулс
 Александра Пахмутова
 Георгий Портнов
 Эдита Пьеха
 Ольга Рождественская
 Клара Румянова
 Алексей Рыбников
 Людмила Сенчина
 Игорь Скляр
 Алла Сурикова
 Олег Табаков
 Нина Ургант
 Эдуард Успенский и другие.

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт — Шоу-группа «Доктор Ватсон»
 Шоу-группа «ДОКТОР ВАТСОН».
 https://www.facebook.com/watsongroup/
 https://vk.com/club44017137
 https://www.instagram.com/watsonshowgroup/

Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Лауреаты Премии Правительства Москвы
Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы России